Kusch je lahko:
 Polykarp Kusch, nemško-ameriški fizik
 Uli Kusch